Сейра́н Меме́тович Усеи́нов (, 19 марта 1938, Корбек, Алуштинский р-н, Крымская АССР — 28 июня 2018, Симферополь, ) — составитель словарей, учебно-методической литературы крымскотатарского языка,  учебных пособий и учебников, преподаватель крымскотатарского языка и литературы, .

Биография 
Родился 19 марта 1938 года в деревне Корбек Алуштинского района Крымской АССР. Затем его семья жила в селе Коуш Бахчисарайского района — родном селе его матери, именно Коуш Сейран Меметович считал своей малой родиной. В шестилетнем возрасте был депортирован вместе со всем крымскотатарским народом в Среднюю Азию.

1960—1965 годы — учёба на филологическом факультете Ферганского ГПИ по специальности «Русский язык и литература».

1965—1988 годы — работал учителем, завучем в школах города Фергана. Был удостоен звания «Отличник народного образования Узбекской ССР».

1988 год — возвращение на родину в Крым. В том же году начало работы на должности методиста крымскотатарского языка в Крымском областном институте усовершенствования учителей.

1992 год — переведён на должность заведующего лабораторией по подготовке учебников и учебно-методической литературы на крымскотатарском языке Крымского республиканского института повышения квалификации и переподготовки кадров образования.

1993 год — присвоение квалификации «Методист высшей категории».

1993 год — переведён на должность заведующего лабораторией развития языков народов Крыма в Центр проблем образования Крыма.

1997 год — заместитель председателя, руководитель Совета национального образования Ассоциации крымскотатарских работников образования «Маарифчи».

1998 год — старший преподаватель крымскотатарского языка и литературы Крымского государственного инженерно-педагогического института

2003 год — старший преподаватель кафедры крымскотатарской и турецкой филологии Крымского государственного инженерно-педагогического института

2008 — 2018 годы — старший научный сотрудник НИИ крымскотатарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Крымского государственного инженерно-педагогического университета.

Награды и звания 

 1981 г. — Отличник просвещения УзССР.
 1982 г. — Ветерана труда.
 1991 г. — Методист 1-й категории в Крымском институте усовершенствования учителей
 1998 г. — Похвальная грамота МО АРК
 2005 г. — Почетная грамота участника Конференции тюркских поэтов «Шолен»
 2008 г. — Заслуженный работник образования АРК
 2008 г. — Лауреат Международной премии имениБекира Чобан-заде

Публикации

Автор

Соавтор

Составитель

Редактор

Переводчик

Ссылки 
<li> Сейран Усеинов издал самый большой русско-крымскотатарский словарь
<li> Сейран УСЕИНОВ: Национальное государство внутри себя, своей семьи способно решить проблему сохранения родного языка
<li>   Сейрану Усеинову 60 лет. Чествование в Крымском государственном инженерно-педагогическом университете <li> Сейрану Усеинову 80 лет<li> Встреча с Сейраном Усеиновым в Симферопольской библиотеке им. И. Гаспринсого в честь 80-летнего юбилея.

<li> «Зенаатына садыкъ инсан». Автограф-сессия к 80-летию со дня рождения педагога, языковеда, поэта Сейрана Усеинова
<li> Презентация «Русско-крымскотатарского словаря» Сейрана Усеинова
<li> Благодарность автору Сейрану Меметовичу Усеинову
<li>Ушел из жизни известный крымскотатарский поэт, педагог и лексикограф Сейран Усеинов
<li>Увидел свет 3-й том большого русско-крымскотатарского словаря

Публикации о жизни и творчестве

Примечания 

Заслуженные работники образования Автономной Республики Крым